Гильяна Марион Ольмос Дик (; ) — мексиканская теннисистка; финалистка одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат США-2021); победительница пяти турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
У Гильяны есть младшие сёстры близнецы — Сара и Зои.

С теннисом познакомил отец, но до 11 лет она не особо любила в него играть. Любимое покрытие — хард; любимый турнир — Акапулько, кумиром в детстве была Ким Клейстерс.

Имеет прозвище — «Гугу» (Gugu).

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (5)

Победы (4) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (11)

Победы (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Поражения (6)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (22)

Победы (11)

Поражения (11)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Мексики
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года